

Patronyme 

 Albert Legault (1938-2022), chercheur et professeur québécois ;
 Anne Legault (1958-), comédienne et écrivaine québécoise ;
 Claude Legault (1963-), acteur, auteur et improvisateur québécois ;
 Diane Legault (1956-), politique québécoise ;
 Émile Legault (1906-1983), prêtre catholique et homme de théâtre québécois ;
 François Legault (1957-), homme politique québécois ;
 Josée Legault (1960-), journaliste et chroniqueuse politique québécoise ;
 Marc Legault (1937-), acteur québécois ;
 Maria Legault (1858-1905), comédienne française ;
 Normand Legault (1955-), homme d'affaires et promoteur sportif québécois ;
 Normand Legault (1951-), câlleur, gigueur, chorégraphe et ethnographe québécois ;
 Raymond Legault (1953-), acteur québécois ;
 Sylvie Legault (1960-), actrice québécoise ;
 Yolande D. Legault (1941-2018), femme politique québécoise.